On connaît trois crucifix peints de Segna di Bonaventura :

Ce sont trois « représentation du Christ en croix » réalisées par Segna di Bonaventura, peintre italien :  
 Le crucifix peint de Sienne,
 Le crucifix peint d'Arezzo.
 Le crucifix peint de Massa Marittima
 Le crucifix peint de Moscou